

Persone
Arato di Soli – poeta ellenistico
 Arato di Sicione – stratego della lega achea
 Arato di Sicione il Giovane – figlio di Arato di Sicione

Altro
 Arato cratere lunare dedicato ad Arato di Soli
 Lamma Arato villaggio dell'Etiopia dove sono state trovate monete axumite

Pagine correlate
Aratus